Klidhí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kleidí (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Voiotías, 
 Kleidí (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar